Heinrich XXIV. Reuß ist der Name folgender Personen:
* Heinrich XXIV. (Reuß-Ebersdorf) (1724–1779), Graf Reuß zu Ebersdorf
 Heinrich XXIV. (Reuß-Greiz) (1878–1927), Graf und Herr zu Plauen, Herr zu Greiz, Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 
 Heinrich XXIV. Reuß zu Köstritz (1855–1910), deutscher Komponist
 Heinrich XXIV. (Reuß-Köstritz) (1681–1748), Graf Reuß von Schleiz zu Köstritz